

Pessoas 
 Manuel de Andrade (jurista) — jurista e professor de direito português que leccionou em Coimbra;
 Manuel de Andrade (jornalista) — jornalista português natural dos Açores.

Ver também

Desambiguação